Circinotrichum är ett släkte av svampar. Circinotrichum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Circinotrichum